Гра́сси () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Грасси, Альберто (род. 1995) — итальянский футболист, центральный полузащитник клуба «Наполи».
 Грасси, Антон (1755—1807) — австрийский скульптор-модельер по фарфору.
 Грасси, Григорий Мария (1833—1900) — святой Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена францисканцев, епископ, мученик.
 Грасси, Джованни Баттиста (1854—1925) — итальянский зоолог, энтомолог и паразитолог, член Национальной академии деи Линчеи.
 Грасси, Йозеф Матиас (1757—1838) — австрийский живописец-портретист.
 Грасси, Йожеф (1894—1946) — военный преступник.
 Грасси, Лукас ди (род. 1984) — гонщик Формулы-1.
 Грасси, Марко (род. 1968) — швейцарский футболист, нападающий.
 Грасси, Никола (1682—1748) — итальянский  живописец венецианской школы.
 Грасси, Орацио (1583—1654) — итальянский математик и архитектор.
 Грасси, Шон (род. 1978) — канадский кёрлингист.

См. также 
 Граси